John Payne (vers 1607-1647), graveur anglais
 (1842-1916), poète anglais
 John Payne (1858-1942), joueur international anglais de rugby à XV 
 John Payne (1912-1989), acteur américain
 John Payne (1980-), joueur tongien de rugby à XV
 John Payne (1958-), musicien ayant fait partie du groupe Asia
 John Barton Payne (1855-1935), homme politique américain
 John Howard Payne (1791-1852), écrivain américain